Ариньяно (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.

Население составляет 1052 человека (2008 г.), плотность населения составляет 112 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 10020. Телефонный код — 011.

Покровителем коммуны почитается святой Ремигий, празднование в третье воскресение сентября.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Комильяс, Испания

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.arignano.to.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики